Shepherd kan som auktorsförkortning betyda:

 Kenneth Ronald Shepherd
 Kelly Anne Shepherd

Robotskapade auktorsförkortningar